Топка — многозначное понятие:

 Топка — устройство для сжигания органического топлива с целью получения высоконагретых дымовых газов.

Топоним

Населённые пункты 
 Топка — село в Бичурском районе Бурятии.
 Топка — деревня в Черемховском районе Иркутской области.

Реки 
 Топка (приток Хилка) — река в России, протекает в Бурятии.
 Топка (приток Икорца) — река в России, протекает в Воронежской области.
 Топка (приток Ангары) — река в России, правый приток Ангары, протекает в Иркутской области.
 Топка (приток Овечки) — река в России, протекает в Карачаево-Черкесии.
 Топка (приток Синары) — река в России, протекает в Челябинской области.
 Топка (приток Шубёнки) — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Топка (приток Бюзы) — река в России, протекает в Балахтинском районе Красноярского края.

См. также 
 Топка Бельпера
 Топка каминная
 Топкая
 Топки (значения)